De Vlaming van Oudshoorn ist der Name folgender Personen:

 Cornelis de Vlaming van Oudshoorn (1613–1688), holländischer Edelmann und Amsterdamer Regent des Goldenen Zeitalters
 Dirck de Vlaming van Oudshoorn (1574–1643), holländischer Aristokrat und Amsterdamer Regent  des Goldenen Zeitalters
 Pieter de Vlaming van Oudshoorn (1563–1628), Amsterdamer Regent des Goldenen Zeitalters